|-
| 139201 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139202 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139203 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139204 - || || 23 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139205 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139206 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139207 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139208 - || || 22 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139209 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139210 - || 2001 GJ || 1 d'abril de 2001 | Socorro || LINEAR
|-
| 139211 - || || 12 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139212 - || || 14 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139213 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139214 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139215 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139216 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139217 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139218 - || || 1 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139219 - || 2001 HF || 16 d'abril de 2001 | Socorro || LINEAR
|-
| 139220 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139221 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139222 - || || 17 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 139223 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139224 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139225 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139226 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139227 - || || 18 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139228 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139229 - || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139230 - || || 25 d'abril de 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 139231 - || || 22 d'abril de 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 139232 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139233 - || || 25 d'abril de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 139234 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139235 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139236 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139237 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139238 - || || 25 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 139239 - || || 23 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139240 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139241 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139242 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139243 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139244 - || || 24 d'abril de 2001 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 139245 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139246 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139247 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139248 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139249 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139250 - || || 29 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139251 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139252 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139253 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139254 - || || 30 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139255 - || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139256 - || || 17 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139257 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139258 - || || 18 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139259 - || || 18 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139260 - || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139261 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139262 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139263 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139264 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139265 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139266 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139267 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139268 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139269 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139270 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139271 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139272 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139273 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139274 - || || 26 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139275 - || || 27 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139276 - || || 27 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139277 - || 2001 JJ || 2 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139278 - || || 15 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139279 - || || 15 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139280 - || || 14 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139281 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139282 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139283 - || || 11 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139284 - || || 14 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139285 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139286 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139287 - || || 15 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139288 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139289 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139290 - || || 20 de maig de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139291 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139292 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139293 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139294 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139295 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139296 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139297 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139298 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139299 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139300 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

9